Place de la Mairie est un odonyme courant dans les pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après Rue du Moulin et avant Rue du Château ; selon La Poste, il en existe près de 3 500, ce qui correspond à près de 10 % des communes françaises.

Équivalent 
Dans les pays anglo-saxons, particulièrement aux États-Unis, le civic center est une zone d'une communauté urbaine qui regroupe souvent des bâtiments publics.

Dans les pays germanophones, l'équivalent serait la Rathausstraße ; Berlin possède voie nommée de cette façon.

Références 

Mairie